Abdelmoula ist der Familienname folgender Personen:

 Jawad Abdelmoula (* 1994), marokkanischer Triathlet
 Jean-Sélim Abdelmoula (* 1991), Schweizer Pianist und Komponist